Észak-Hangáj tartomány (mongolul: Архангай аймаг) Mongólia huszonegy tartományának (ajmag) egyike. Az ország központi részén terül el, székhelye Cecerleg.

Földrajz 
Nyugaton Dzavhan-, északon Hövszgöl-, keleten Bulgan-, délen Bajanhongor- és Dél-Hangáj tartománnyal határos.

A Hangáj-hegység északi, északkeleti oldalán és előhegyeiben helyezkedik el. A Hangájból indul útnak és északnyugati irányba átszeli a tartományt a Szelenga két jobb oldali mellékfolyója, a Csulút és a Hanuj. Szintén a Hangájban, két ággal ered az Orhon zuhatagos mellékfolyója, a Tamir.

Az Orhon itteni szakaszának völgye történelmi időket idéz: a bal parton állnak az egykori ujgur birodalom fővárosa, Ordu-Balik romjai (Har-Balgasz, jelentése: 'Fekete romváros'); a jobb parton pedig, Dél-Hangáj tartományban az első mongol főváros, Karakorum romjai. A terület 2004 óta az UNESCO világörökségi listáján szerepel.

A Tarbagataj hegyvonulattól délre nevezetes természetvédelmi terület a Horgo-hegy (Хорго) vidéke, mely kialudt tűzhányók nyomait viseli. Közelében, 2060 m tengerszint feletti magasságban fekszik a Terhi-Cagán-tó (Тэрхийн цагаан нуур).

Népessége

Járások

Jegyzetek

Források 

Regioni Mongolii (Legendtour.ru, hozzáférés: 2018-08-14)
Mongólia hegy- és vízrajzi térképe, 1: 3 000 000 (mongol nyelven, 1971)

Mongólia tartományai